Ме́рриман (Merriman) — английская фамилия. Известные носители:

 Мерриман, Грегори (род. 1988) — австралийский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Мерриман, Райан (род. 1983) — американский актёр.